A competição de duplas femininas do tênis em cadeira de rodas nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2016 foi disputada entre os dias 9 e 16 de setembro no Centro Olímpico de Tênis, no Rio de Janeiro, Brasil.

Calendário

Cabeças de chave

<ol start="1">
  /  (Medalhistas de ouro)
  /  (Medalhistas de prata)

<ol start="3">
  /  (Medalhistas de bronze)
  /  (Quarto lugar)

Resultados

Ligações externas
 

Eventos do tênis em cadeira de rodas nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2016